AXD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Alexandroupoli (Grecia)